US Colomiers est un nom de club sportif notamment porté par :

 Union sportive Colomiers basket, club de basket-ball amateur.
 Union sportive Colomiers football, club de football amateur.
 Union sportive Colomiers rugby, club de rugby à XV professionnel.